Верворт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Верворт, Марике (1979—2019) — бельгийская спортсменка, легкоатлетка.
 Верворт, Патрик (род. 1965) — бельгийский футболист, защитник.
 Верворт, Руди (род. 1958) — бельгийский государственный и политический деятель.